Філософія: dtv-Atlas — філософське ілюстроване довідкове видання. Автори: П. Кунцман, Ф. П. Буркард, Ф. Відман. Художник Аксель Вайс. Наукова редакція і переклад В. П. Розумний.

Основну частину видання складає історико-філософський огляд основних філософських ідей, персоналій і напрямків. Оповідає, як вирішуються порушені філософські проблеми в сучасній західній філософії, зокрема німецькій. Вагому частину видання складають наочні матеріали: малюнки, схеми, таблиці, діаграми.

Зміст видання 

 Передмова
 Вступ
 Філософські дисципліни
 Філософія Сходу
 Античність
 Середньовіччя
 Ренесанс
 Просвітництво
 Німецький ідеалізм
 19-те століття
 20-те століття

 Бібліографія
 Література українською мовою
 Література російською мовою
 Іменний покажчик
 Предметний покажчик

Бібліографія 
Київ: Знання-Прес, 2002. 270 с. ISBN 966-7767-04-3

Довідники
Філософія